Titeln Hertiginnan av Alba har ärvts av tre kvinnor (d.v.s. de har inte fått titeln genom giftermål): 

11:e Hertiginnan av Alba – María Teresa Alvarez de Toledo y Haro (1691–1755)
13:e Hertiginnan av Alba –  María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo (1762–1802)
18:e Hertiginnan av Alba – Cayetana Fitz-James Stuart (1928-2014)

Se även
 Hertigdömet av Alba